Владас Адольфович Чесюнас (; ) — советский гребец на каноэ, олимпийский чемпион 1972 года, 4-кратный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1972).

Спортивная карьера 
 Олимпийский чемпион 1972 года в каноэ-двойке с Юрием Лобановым на дистанции 1000 м
 Чемпион мира в каноэ-двойке 1973 (10 000 м), 1974 (1000 м и 10 000 м), 1975 (10 000 м)
 Серебряный призёр чемпионата мира в каноэ-двойке 1973 (1000 м)
 Бронзовый призёр чемпионата мира в каноэ-одиночке 1971 (1000 м)
 Многократный чемпион СССР

Биография 
В 1979 году в ходе чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге попросил политического убежища, но вскоре после этого неожиданно вернулся в СССР. По одной из версий он был похищен агентами КГБ и возвращен в СССР, по другой — вернулся добровольно.

В 1980 году окончил Литовский институт физкультуры. В 1979—2003 годах работал в качестве тренера.

Награды 
Кавалер ордена «Знак Почёта» (1972). После распада Советского Союза награждён литовскими государственными наградами орденом Креста Витиса («Крест-рыцарь») и медалью «В память 13 января».

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту